Der Begriff Rosenapfel oder Rosenäpfel bezeichnet:

 die Cecidien bzw. Pflanzengallen der Gemeinen Rosengallwespe an den Enden der Rosensprosse
 die Hagebutten, die Früchte der Rosen
 diverse Arten der Pflanzengattung Syzygium:
 Javaapfel (Syzygium samarangense)
 Syzygium jambos
 Syzygium cumini
 den Indischen Rosenapfel (Dillenia indica)
 diverse Apfelsorten:
 Allendorfer Rosenapfel
 Beutlebener Rosenapfel oder auch Calvill-artiger Winter-Rosenapfel als Synonyme für den Danziger Kantapfel
 Berner Rosenapfel
 Böhmischer Rosenapfel (auch: Großer Böhmischer Sommer-Rosenapfel)
 Ditzels Rosenapfel
 Dülmener Herbstrosenapfel
 Moringer Rosenapfel
 Virginischer Rosenapfel
 das Malvengewächs Okra (Abelmoschus esculentus)